Flera personer är eller har varit kända under namnet Robert Andersson:

Robert Andersson (simmare), som var med och tog silver OS 1912 i vattenpolo.
Robert Andersson (handbollstränare), född 1969.
Robert Andersson (fotbollsspelare), född 1971.
Robert "Robinson-Robban" Andersson, född 1974, före detta dokusåpadeltagare.
Robert Andersson (skådespelare)
Robert Andersson (bowlare), född 1981.

Se även
Robert Anderson